Justyna Alicja Kołodziej-Kozub (ur. 9 stycznia 1982 r. w Dąbrowie Tarnowskiej) –  politolog, coach, trenerka kompetencji społecznych i wychowawczych.

Życiorys 
Jest córką Tadeusza Kołodzieja, urzędnika skarbowego, prawnuka Wojciecha Augustyńskiego i Teresy z d. Miodowskiej. W 2001 złożyła egzamin dojrzałości w Liceum Ekonomicznym w Dąbrowie Tarnowskiej, uzyskując tytuł zawodowy technika ekonomisty. W 2005 ukończyła studia licencjackie na Wydziale Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, w 2008 studia magisterskie na Wydziale Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, w 2011 studia podyplomowe w zakresie psychologii wpływu i komunikacji perswazyjnej w biznesie i przywództwie w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie, w 2014 studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, w 2016 studia podyplomowe w zakresie coachingu w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie. W okresie 2008 – 2013 pracowała w Małopolskim Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie jako inspektor ds. Europejskiego Funduszu Społecznego. Od 2014 jest związana z branżą rozwoju osobistego i zawodowego. W latach 2017 – 2018 prowadziła wykłady i ćwiczenia dla studentów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W 2020 uzyskała certyfikat edukatora rodziców metodą "pozytywnej dyscypliny" wydany przez Positive Discipline Association. Od 2017 prowadzi własną działalność szkoleniowo-edukacyjną dla rodziców. Jest pomysłodawczynią projektu aktywizacji zawodowej dla kobiet w partnerstwie z „IASIS – Ateny” w Grecji. Od 2022 realizuje międzynarodowy projekt w ramach programu ERASMUS+ "I am OK, you are OK" w partnerstwie z włoską organizacją Bluebook. Celem projektu jest podnoszenie świadomości kadry szkolnej, rodziców i dzieci szkół podstawowych w Europie w obszarze destrukcyjnego zjawiska przemocy rówieśniczej (bullyingu i cyberbullyingu). W lutym 2023 r. otrzymała "Małopolską Nagrodę Rynku Pracy" w kategorii mikrofirma za rogiem, za stosowanie elastycznych form zatrudnienia, wprowadzenie koncepcji work-life balance, dzięki której pracownicy zachowują równowagę pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym, a także za szerzenie idei edutainment, czyli edukacji przez zabawę w KaliMili - Centrum rozwoju i zabawy, które prowadzi wspólnie z mężem od 2021 roku w Dąbrowie Tarnowskiej.

Od 2008 zamężna z Dominikiem Kozubem. Ma dwie córki: Kalinę i Milenę. Od 2020 mieszka w Odporyszowie.

Przypisy 

Urodzeni w 1982
Polscy politolodzy
Ludzie urodzeni w Dąbrowie Tarnowskiej